Bourovčík sosnový je pojmenování, české synonymum, pro tyto druhy hmyzu:

 Bourovčík borový (Thaumetopoea pinivora)
 Bourovčík jižní (Thaumetopoea pityocampa)

Reference